Le  est le nom de plusieurs unités militaires françaises :
 la  de l'amalgame de 1793 ;
 la  de ligne de l'amalgame de 1796 ;
 la  de mitrailleurs coloniaux de 1939.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires